Gazzera ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Gazzera (1870–1945), italienischer Fechtmeister
 Fritz Gazzera (1907–1996), deutscher Fechter
 Pietro Gazzera (1879–1953), italienischer General und Politiker

Sonstiges:

 Gazzera (Venedig), Stadtteil von Venedig, Venetien, Italien westlich von Mestre
 Gazzera (Netzwerk), ein spezielles Peer-to-Peer-Netzwerk in dem man sich nur mit Freunden und vertrauenswürdigen Personen verbindet (Friend-to-friend)